Kirbu kan syfta på följande platser:

Estland 

 Audru Jõgi, å, Pärnu län, 
 Kesklinn, Tartu, Tartu län, 

Robotskapade Estlandförgreningar